Манастир Петковица је верски објекат, а може да се односи на:

 Манастир Петковица (Фрушка гора)
 Манастир Петковица код Страгара
 Манастир Петковица код Шапца